Bergson může znamenat:

 Henri Bergson (1859–1941) – francouzský filosof, nositel Nobelovy ceny
 Michał Bergson (1820–1898) – polsko-židovský skladatel a pianista, děd Henriho